Роберт Д. Шрайбер (Robert D. Schreiber; род. 1946, Рочестер, Нью-Йорк) — американский иммунолог, пионер в области онкологической иммунологии. 

Член Национальной академии наук США (2013), доктор философии, заслуженный профессор школы медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Лауреат премии Бальцана (2017) и других отличий.

Биография 
Обучался биохимии и иммунологии в Университете штата Нью-Йорк в Буффало и получил там в 1973 году докторскую степень. Являлся постдоком по молекулярной иммунологии в , после чего поступил туда в штат. С 1985 года в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, ныне заслуженный именной профессор (Andrew M. and Jane M. Bursky Distinguished Professor) его школы медицины. С 1998 года руководитель программы по иммунологии опухолей в . Ассоциированный директор научного консультативного совета Института исследований рака (CRI).

Старший советник биотехнологической компании Jounce Therapeutics, соучредитель биотехнологической компании Igenica, Inc.

Шеф-редактор журнала AACR Cancer Immunology Research (с 2015), прежде его старший редактор.

Член Американской академии искусств и наук (2010), Американской ассоциации содействия развитию науки (1996), Академии Американской ассоциации исследований рака (2019).

Автор более 300 публикаций.

Награды 
 Milstein Award, International Society for Interferon and Cytokine Research (1996)
 Marie T. Bonazinga Award for Excellence in Leukocyte Biology Research (1998), высшая награда Society of Leukocyte Biology
 Премия Вильяма Коли Института исследований рака (2001)
  одноименного фонда (2007, совместно с  и )
 Distinguished Investigator Award, школа медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе (2008)
 Carl and Gerty Cori Faculty Achievement Award, Университет Вашингтона в Сент-Луисе (2008)
  (2014)
 Премия Бальцана соответствующего международного фонда (2017, совместно с Джеймсом Эллисоном)

Примечания

Ссылки 
 SU2C-CRI JSAC Member

Иммунологи по алфавиту
Иммунологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Доктора философии
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Академии Американской ассоциации исследований рака
Лауреаты премии Бальцана